Boras steht für
 Borås, schwedische Stadt
 Borås (Gemeinde), schwedische Gemeinde

Boras ist der Familienname von
 Arijana Boras (* 1976), bosnisch-herzegowinische Skirennläuferin
 Igor Boras (* 1968), bosnisch-herzegowinischer Bobsportler
 Ivan Boras (* 1991), kroatischer Fußballspieler